Śpiące królewny – powieść Stephena i Owena Kingów
 Sleeping Beauties – amerykański film z 1999